Љано Бланко има више значења:

 Љано Бланко (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Љано Бланко (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Бланко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Бланко (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Бланко (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Бланко (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Бланко (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Бланко (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Бланко (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Љано Бланко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Љано Бланко, Ранчо Секо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Љано Бланко, Лас 3 Калифорнијас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Љано Бланко (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику